Чемпіонат Львівської області з футболу 2019 року — футбольні змагання серед аматорських команд Львівщини, які проводилися Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі та Першій лізі, а Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій та Третій лігах. Змагання у Прем'єр-лізі, Першій та Другій лігах проводились як серед дорослих складів, так і серед юнаків. У Третій лізі першість проходила тільки серед основних складів. Змагання в усіх лігах обласної першості проводяться за окремим заліком для юнацьких та дорослих команд

Прем'єр-ліга 
У 12-му Чемпіонаті Львівщини серед команд Прем'єр-ліги стартували чотирнадцять команд. Під час чемпіонату «Думна» Ременів знялась із змагань через важке матеріальне становище, а ФК «Мостиська» дискваліфікували через порушення регламенту. Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Прем’єр-лізі, відсутня СФК «Кордія» Муроване, — яка припинила виступи в обласних змаганнях.
 
До останнього туру в чемпіонаті області одноосібно лідирували футболісти ФК «Миколаїв». В останньому турі чемпіонату Прем'єр-ліги Львівської області «Миколаїв» у рідних стінах розписав бойову мирову з підмонастирським «Феніксом-Стефано» (2:2), а «Юність» із Верхньої та Нижньої Білок із рахунком 7:0 "знищила" вдома «Юність» із Гійчого. 
Таким чином миколаївці і «білки» набрали рівну кількість очок, тож згідно з регламентом, ці команди в очній дуелі, на нейтральному футбольному полі в «золотому» матчі між собою мали визначити хто з них стане цьогоріч чемпіоном Львівської області. 

«Золотий» матч між ФК «Миколаїв» і «Юністю» відбувся на стадіоні «СКІФ» у Львові. Футболісти «Юності» з Верхньої та Нижньої Білок Пустомитівського району вдруге поспіль вибороли «золото» чемпіонату Прем'єр-ліги Львівської області, забивши вирішальний гол у ворота «Миколаєва» в овертаймі «золотого» матчу.

Склад команди-чемпіона: Адам Богдан, Богданов Микола, Бойко Роман, Бунда Богдан, Войцехівський Юрій, Гаврушко Іван, Гордійчук Павло, Деревльов Костянтин, Дмитрух Віталій, Жук Андрій, Занько Максим, Каваців Ярема, Карачевський Назар, Курилишин Андрій, Макогон Павло, Мартиняк Любомир, Музика Юрій, Набізада Омар, Омельченко Олексій, Панасюк Олег, Романюк Віталій, Саковець Борис, Смолинець Павло, Федорів Володимир, Шептицький Олег. Головний тренер: Костик Богдан.

Кращими в номінаціях сезону 2019 названо: 
 Кращий воротар — Мар’ян Бурмас (ФК «Миколаїв») 
 Кращий захисник — Андрій Гурський (ФК «Миколаїв») 
 Кращий півзахисник — Степан Гірський (СКК «Демня» Демня)  
 Кращий нападник/ бомбардир — Ігор Балух (ФК «Миколаїв»)
 Кращий тренер — Богдан Костик («Юність» Верхня/Нижня Білка)
 Кращий гравець — Ігор Балух (ФК «Миколаїв»)

«Золотий» матч чемпіонату Львівщини 2019 

 10 листопада 2019 року (неділя). 1300 

  «Юність» Верхня/Нижня Білка – ФК «Миколаїв»  — 2:1д.ч. (0:1, 1:1). 
 м.Львів. Стадіон: «СКІФ». 3000 глядачів
 Арбітр: Юрій Грисьо.
Асистенти арбітра: Назарій Цмоканич, Віталій Семенів.
Резервний арбітр: Василь Файда.
Резервний асистент арбітра:  Юрій Олійник.
 Спостерігач арбітражу: Андрій Шандор.
 Делегат матчу: Володимир Гевко
 Голи:  Бойко Роман;  Курилишин Андрій; —  Ігор Синишин.

«Юність» Верхня/Нижня Білка: Жук Андрій, Занько Максим (Каваців Ярема, ), Бойко Роман, Дмитрух Віталій, Гаврушко Іван, Богданов Микола, Федорів Володимир, Гордійчук Павло (Шептицький Олег, ), Музика Юрій (Набізада Омар, ; Адам Богдан, ), Курилишин Андрій (Омельченко Олексій, ), Панасюк Олег (Войцехівський Юрій, ).
Головний тренер: Богдан Костик. Президент клубу: Олександр Ролько.

ФК «Миколаїв» : Бурмас Мар'ян, Іванишин Павло, Гурський Андрій, Оприск Роман, Бойко Назар (Данилів Віталій, ), Сагайдак Андрій, Федина Іван, Юськевич Іван, Синишин Ігор, Сенишин Назар (Клим Богдан, ; Бердей Юрій, ), Балух Ігор
Головний тренер: Віталій Пономарьов. Президент клубу: Микола Оприск.

Попередження:  Богданов Микола;  Занько Максим;  Жук Андрій; —  Бойко Назар;  Гурський Андрій;  Сагайдак Андрій;  Синишин Ігор;  Іванишин Павло;  Бердей Юрій.

 Вилучення: Богданов Микола; – Гурський Андрій; Бурмас Мар'ян (позбавлення суперника очевидної можливості забити гол).

Турнірна таблиця чемпіонату 

Перед початком сезону «Енергетик» Добротвір об'єднався з соснівським «Рочином» під назвою «Енергетик-Рочин» Добротвір/Соснівка.
Після сьомого туру «Думна» Ременів офіційно відмовилась від участі в Прем'єр-лізі Львівської області через фінансові труднощі. Всі зіграні нею матчі, як основним, так і юнацьким складом анульовано.
Команда «Сокіл» Борщовичі, яка в попередньому сезоні перемогла в Першій лізі, стартувала в Прем'єр-лізі під назвою «Львів-Сокіл» Борщовичі, а з 18 туру команду Борщович замінила Дитячо-юнацька школа футбольного клубу «Львів».

* — технічний результат (неявка).

1 — в матчі «Фенікс-Стефано» Підмонастир - ФК «Мостиська» на 54-й хвилині за рахунку 2:1 футболісти ФК «Мостиська» напали на суддю та демонстративно залишили поле. За порушення Регламенту обласних змагань із футболу сезону 2019-го року (нанесення тілесних ушкоджень арбітру і самовільне покидання футбольного поля, команду оштрафовано та дискваліфіковано на 2 роки (пізніше строк дискваліфікації зменшили, до кінця сезону) та відсторонено від обласного футболу президента та граючого тренера команди Андрія Шагали на 1 рік (пізніше термін збільшили до 2-х років). Результати всіх матчів, зіграних мостиською командою як основним, так і юнацьким складом анульовано.

2 — в матчі СКК «Демня» - «Юність» Гійче на 67-й хвилині за рахунку 1:1, коли господарі зрівняли рахунок, футболісти «Юності» вважаючи що було положення поза-грою, зійшли з поля. За самовільне залишення футбольного поля команді Гійчого зараховано технічну поразку 0:3.	

Кращі бомбардири чемпіонату

Кількість голів вказано включно з м’ячами, забитими в анульованих матчах.

Юнацький чемпіонат 
За тур до завершення чемпіонату, юнацька команда львівського спортового клубу «Погонь» втретє поспіль здобула звання чемпіона Львівської області серед юнаків. 

На рік проведення змагань у юнацькому чемпіонаті області дозволяється заявляти юнаків 2001-2004 років народження. 

В юнацькому чемпіонаті Новояворівський «Гірник» був представлений командою «Янтарний» Новояворівськ.

Підсумкова таблиця

* — технічний результат (неявка).

1 — в матчі СКК «Демня» - «Локомотив» Рава-Руська на поле в складі команди гостей вийшло 8 гравців. 

Кращі бомбардири юнацького чемпіонату

Перша ліга 
В першості Львівської області серед команд Першої ліги взяли участь чотирнадцять команд, які змагалися в двоколовому турнірі. 

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в першій лізі відсутній:  «Хімік» Новий Розділ — який не виявив бажання продовжувати виступи в першості області, та «Авіатор» Черляни — котрий вибув у другу лігу.

«Вікторія» Трускавець після першого кола офіційно відмовилась від продовження участі в змаганнях через важкий фінансовий стан. В матчах другого кола команді зараховано технічні поразки, як основним, так і юнацьким складом.

* — технічний результат (неявка).

1 — матч 5-го туру 18.05.2019р. «ГалКат-Арсенал» Зубра — ФОК «Городок» зупинено на 26-ій хвилині за рахунку 1:0 через значне погіршення погоди (сильний дощ із градом), та дограно поєдинок 22-го травня, на стадіоні «Сокіл» у Суховолі. 

Кращі бомбардири Першої ліги

Юнацька першість (1 ліга) 

Турнірна таблиця

Кращі бомбардири юнацької першості

Друга ліга 

Усі команди другої ліги, розділені на три підгрупи, на першому етапі змагань визначали по два кращих колективи від кожної з підгруп, котрі у фінальному етапі змагались за звання переможця та призерів змагань. 

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Другій лізі відсутні;  ФК «Надбужжя» Буськ — котрі не виявили бажання продовжувати виступи в першості області та ФК «Радехів», ФК «Гамаліївка/Ямпіль» і «Верес» Великий Любінь — які припинили існування ще в минулому сезоні, не догравши чемпіонат.

Фінальний етап.

1 —результат матчу ФК «Стрілець» Стрілки — «Темп» Відники - 2:1 анульовано. Команді ФК «Стрілець» зараховано технічну поразку 0:3.

Груповий етап

Підгрупа «А»

* — технічний результат (неявка).

Підрупа «Б»

«Авіатор» Черляни —знялись із змагань не зігравши половини матчів, тому результати всіх зіграних ними матчів,як дорослим складом, так і юнацьким,  було анульовано.

* — технічний результат (неявка).

Підрупа «В»

Кращі бомбардири Другої ліги

Юнацька першість (2 ліга) 

В юнацькій першості, на груповому етапі, всі команди були розділені на три підгрупи. Команди, які в підгрупах зайняли другі та треті місця, у стикових матчах визначали претендентів, котрі у півфінальних матчах із переможцями підгруп, визначали фіналістів турніру. У фінал вийшли три переможці півфінальних пар. Фінальний турнір відбувся на стадіоні «Галичина» у Великому Дорошеві. 
 
Фінальний етап.

½ фіналу:
 ↑ «Динамо-Сокіл» Рясне-Руське  — «Карпати» Кам'янка-Бузька — 2:0, 2:0
↑ «Легінь» Брюховичі — ФК «Стрілець» Стрілки — 5:1, 2:2 
 ФК «Вовчатичі» Вовчатичі — «Галичина» Великий Дорошів ↑ — 0:8, 0:5

Стикові матчі:
 «Лео-Кераміка» Львів/Неділиська — ФК «Вовчатичі» Вовчатичі ↑ — 2:0, 0:3
↑ «Карпати» Кам'янка-Бузька — ФК «Карпати» Турка — 2:0, 4:3
↑ «Легінь» Брюховичі — «Сокаль-Датський текстиль» Сокаль — 5:3, 2:1

Груповий етап

Кращі бомбардири юнацької першості:

Третя ліга 

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Третій лізі відсутні: «Слава» Торки, ФК «Куликів» Куликів, ФК «Леоні» Нежухів, ФК «Гончари» Давидівська ОТГ, — які не виявили бажання продовжувати виступи в першості області, та ФК «Комарів» Комарів — котрий припинив існування ще під час минулого чемпіонату;
ФК «Грибовичі» Великі Грибовичі —знялись із змагань не зігравши половини матчів, тому результати всіх зіграних ними матчів було анульовано.
ФК «Лев» Малі Підліски —знялись із змагань після першого кола, тому у всіх незіграних матчах їм зараховано технічні поразки 0:3.
  

* — технічний результат (неявка).

1 —результат матчу «Берізка» Підберізці — «Сокіл» Дуліби - 3:1 анульовано. Команді «Берізка» зараховано технічну поразку 0:3.

2 — матч  «Захід» Бібрка — «Юність-2» Верхня Білка перервано на 79 хвилині за рахунку 2:0. Команді гостей зараховано технічну поразку 3:0.

Кращі бомбардири третьої ліги

Примітки 
 —— діючий чемпіон(переможець попереднього розіграшу).

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2019

Джерела 

 Українська Асоціація Футболу/Чемпіонат Львівської області-2019
 Прем'єр-ліга Львівщини: сезон-2019
 Статистичні підсумки Прем'єр-ліги-2019
 ЛЬВІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ
 Газета «ПланетаФ», Львів, 2019.

2019 у Львівській області
2019 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу
2019 в українському спорті